Muff steht für:

 Muff (Irland), Ort in Irland
 Muff (Geruch), einen Geruch
 Muff (Kleidung), Kleidungsstück für die Hände

Muff ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Muff (* 1949), Schweizer Opernsänger (Bassbariton)
 André Muff (* 1981), Schweizer Fußballspieler
 André Muff (Unihockeyspieler) (* 2001), Schweizer Unihockeyspieler
 Christian Muff (1841–1911), deutscher Pädagoge
 Claudia Muff (* 1971), Schweizer Akkordeonistin

 Josef Lang-Muff (1920–1998), Schweizer Landwirt, Viehhändler und Verbandsfunktionär
 Karl von Muff (1846–1935), deutscher Generalleutnant
 Katharina Muff (1868–1951), Schweizer Frauenrechtlerin 

 Patrik Muff (* 1962), schweizerischer Künstler und Schmuckdesigner
 Sandra Sollberger-Muff (* 1973), Schweizer Politikerin (SVP)
 Werner Muff (* 1974), Schweizer Springreiter
 Wolfgang Muff (1880–1947), deutscher General 

Siehe auch:

 Muffe, Bauelement